

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11
 Zarabie − część miasta Dobczyce
 Zarabie − część miasta Mszana Dolna
 Zarabie − część miasta Myślenice
 Zarabie – część wsi Kasinka Mała w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Zarabie – część wsi Niezdów w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Dobczyce
 Zarabie – część wsi Osieczany w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice
 Zarabie – część wsi Stróża w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Pcim
 Zarabie – część wsi Gdów w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Zarabie – część wsi Książnice w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Zarabie – część wsi Nieznanowice w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Zarabie – część wsi Winiary w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów